Železniční trať 253 v České republice může být:
Železniční trať Břeclav–Lednice (v současném JŘ)
Železniční trať Vranovice–Pohořelice (poslední platné číslo před zastavením osobní dopravy)

253